Politt ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Politt (* 1956), deutsche Kabarettistin
 Nils Politt (* 1994), deutscher Radrennfahrer

siehe auch: Pollitt